World Series 2004 var finalen av Major League Baseball (MLB) säsongen 2004. Det var den 100:e gången som World Series spelades.

I matchserien möttes vinnarna av American League Boston Red Sox och vinnarna av National League St. Louis Cardinals. Red Sox vann fyra matcher över Cardinals och vann World Series eftersom det var bäst av sju matcher. Matcherna spelades i Fenway Park och Busch Memorial Stadium den 23–27 oktober 2004 och sändes på TV-kanalen Fox med cirka 25,5 miljoner tittare per match.

Till World Series MVP utsågs Manny Ramírez i Red Sox.

Resultat

Match 1

Match 2

Match 3

Match 4

Referenser

Webbkällor 
 
 
 

2004
Sportåret 2004
2004 i USA
Boston Red Sox
St. Louis Cardinals